— японский ученый, работающий в области ядерной техники, также известный как участник антиядерной команды Куматори-6, название которой произошло от местности, где располагается Научно-Исследовательский Институт Ядерных Реакторов при Университете Киото.

Хроника 
 1972 — окончил курс нуклеоники технического факультета Университета Тохоку в Японии.
 1974 — окончил аспирантуру Университета Тохоку в Японии.
 1974 — поступил на работу в Научно-Исследовательский Институт Ядерных Реакторов при Университете Киото в Японии.

Биография 
Хироаки Коидэ всегда считал, что ядерная энергетика имеет будущее пока не столкнулся с протестами против строительства АЭС Онагава во время учебы в университете. Жители Онагавы задавали лишь один простой вопрос, «Почему не строят АЭС в больших городах таких как Сендай или Токио если АЭС является „совершенно безопасной“?» Он решил искать ответ на этот вопрос. Информации о безопасности АЭС опроверг найденный самим ответ: атомная энергетика обладает множеством нерешаемых рисков, из-за которых большие города не могут принимать строительства АЭС, от которых увиливают, и на которые заставляют провинции идти. После нахождения ответа он поменял свои позицию и жизнь на 180 градусов. Он решил вложить все свои силы в антиядерные движения исследовая отрицательные воздействия ядерной энергетики на жизнь и здоровье людей, так же на окружающую среду.

Ему пришлось все время бороться с давлением ядерной индустрии, в частности, с давлением энергетических компаний, которые включают в себя Токийскую энергетическую компанию, эксплуатирующую АЭС Фукусима-1. Претензии по проектам АЭС от участников Куматори-6 были игнорированы. В период, когда он начал акцию антиядерного сопротивления, было всего 3 ядерных реактора в Японии, а сейчас количество увеличилось до 54. После аварии на АЭС Фукусима I, произошедшей 11 марта 2011 года, средства массовой информации стали к нему обращаться с ядерными вопросами.

Он принимает позицию против любых форм дискриминации людей людьми, включая провинциалов жителями больших городов.

Литература 
 放射能汚染の現実を超えて (1992).
 隠される原子力・核の真実 原子力の専門家が原発に反対するわけ (2010).
 放射能汚染の現実を超えて (2011).
 原発のウソ (Ложь атомной энергии) (2011).
 原発はいらない (Атомная энергия не нужна) (2011).

Перевод 
 新装版 人間と放射線 医療用X線から原発まで (Radiation And Human Health, John Gofman) (Renewed version) (2011).

Исследование

Примечания

Ссылки 
 放射能を噛みしめながら (Закусывая радиацией) 1/10 (1988)
 放射能を噛みしめながら (Закусывая радиацией) 2/10 (1988)
 放射能を噛みしめながら (Закусывая радиацией) 3/10 (1988)
 放射能を噛みしめながら (Закусывая радиацией) 4/10 (1988)
 放射能を噛みしめながら (Закусывая радиацией) 5/10 (1988)
 放射能を噛みしめながら (Закусывая радиацией) 6/10 (1988)
 放射能を噛みしめながら (Закусывая радиацией) 7/10 (1988)
 放射能を噛みしめながら (Закусывая радиацией) 8/10 (1988)
 放射能を噛みしめながら (Закусывая радиацией) 9/10 (1988)
 放射能を噛みしめながら (Закусывая радиацией) 10/10 (1988)
 原発討論 推進派vs反対派 (Дебаты между сторонниками - Хиротада Охаси и другими и противником - Хироаки Коидэ ядерной энергии и MOX-топлива) 1/7 (2005)
 原発討論 推進派vs反対派 (Дебаты между сторонниками - Хиротада Охаси и другими и противником - Хироаки Коидэ ядерной энергии и MOX-топлива) 2/7 (2005)
 原発討論 推進派vs反対派 (Дебаты между сторонниками - Хиротада Охаси и другими и противником - Хироаки Коидэ ядерной энергии и MOX-топлива) 3/7 (2005)
 原発討論 推進派vs反対派 (Дебаты между сторонниками - Хиротада Охаси и другими и противником - Хироаки Коидэ ядерной энергии и MOX-топлива) 4/7 (2005)
 原発討論 推進派vs反対派 (Дебаты между сторонниками - Хиротада Охаси и другими и противником - Хироаки Коидэ ядерной энергии и MOX-топлива) 5/7 (2005)
 原発討論 推進派vs反対派 (Дебаты между сторонниками - Хиротада Охаси и другими и противником - Хироаки Коидэ ядерной энергии и MOX-топлива) 6/7 (2005)
 原発討論 推進派vs反対派 (Дебаты между сторонниками - Хиротада Охаси и другими и противником - Хироаки Коидэ ядерной энергии и MOX-топлива) 7/7 (2005)
 なぜ警告を続けるのか～京大原子炉実験所・"異端"の研究者たち (Почему продолжают предостерегать инакомыслящие ученые из НИИЯРУК?) 1/4 (2008)
 なぜ警告を続けるのか～京大原子炉実験所・"異端"の研究者たち (Почему продолжают предостерегать инакомыслящие ученые из НИИЯРУК?) 2/4 (2008)
 なぜ警告を続けるのか～京大原子炉実験所・"異端"の研究者たち (Почему продолжают предостерегать инакомыслящие ученые из НИИЯРУК?) 3/4 (2008)
 なぜ警告を続けるのか～京大原子炉実験所・"異端"の研究者たち (Почему продолжают предостерегать инакомыслящие ученые из НИИЯРУК?) 4/4 (2008)
 Правда об атомной энергии (2011)
 その日のあとで～フクシマとチェルノブイリの今 (После того дня. Нынешние положения зон Чернобыля и Фукусима) 1/4 (2011)
 その日のあとで～フクシマとチェルノブイリの今 (После того дня. Нынешние положения зон Чернобыля и Фукусима) 2/4 (2011)
 その日のあとで～フクシマとチェルノブイリの今 (После того дня. Нынешние положения зон Чернобыля и Фукусима) 3/4 (2011)
 その日のあとで～フクシマとチェルノブイリの今 (После того дня. Нынешние положения зон Чернобыля и Фукусима) 4/4 (2011)
 Radiation expert says outcome of nuke crisis hard to predict, warns of further dangers (2011)

Учёные Японии